Еле́на Ю́рьевна Ко́рикова (род. 12 апреля 1972 года, Тобольск, Тюменская область, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

Биография 
Родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске Тюменской области в семье Юрия Алексеевича Корикова и балерины Татьяны Кориковой, родители вскоре развелись. До 2 класса Лена жила в деревне Карачино под Тобольском, у бабушки с дедушкой, родителей матери, так как её мама часто ездила на гастроли. Потом они с матерью переехали в Ростов-на-Дону.

Школьницей посещала занятия Исторического театра-студии «Эпос» в Ростове-на-Дону, созданного режиссёром Михаилом Викторовичем Изюмским и Еленой Прозоровской (Изюмской). Мать сама шила ей платья. После школы она отправилась поступать в Москву, удачно сдала экзамены и была принята во ВГИК, в мастерскую Сергея Соловьёва.

С первого курса начала сниматься в кино. Её первой ролью стала юная Маша в сказке Анатолия Матешко «Ха-би-ассы» (1990). В мелодраме Валерия Ахадова «Я обещала, я уйду…» (1992) Корикова сыграла молодую провинциалку Ирину, в драме Дмитрия Долинина «Колечко золотое, букет из алых роз» (1994) по мотивам повести А. П. Чехова «В овраге» — тихую, испуганную Липу. Кроме того, Корикова снялась в историко-романтической мелодраме Виктора Титова «Проклятие Дюран» (1994) и в драме Сергея Соловьёва «Три сестры» (1994).

За роль Лизы в картине Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка» (1995), снятой по повести А. С. Пушкина, Корикова получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» и номинацию на премию «Ника».

В 1995 году окончила ВГИК.

Снималась в видеоклипах А. Пугачёвой, Ф. Киркорова, В. Леонтьева, Д. Маликова, Л. Агутина, И. Крутого. В 1996 году приняла участие в записи альбома Сергея Курёхина «Детский альбом».

Летом 1998 года переехала с семьёй в Нью-Йорк, где пробовала свои силы в качестве модели и актрисы.

Вернувшись в Россию, получила предложение от Г. Волчек вступить в труппу театра «Современник» и с января 2001 по декабрь 2004 года работала в «Современнике». В репертуаре актрисы роли Пат в «Трёх товарищах» Э. М. Ремарка, Ирины в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Ниночки в «Анфисе» Леонида Андреева, Даши Шатовой в «Бесах» Ф. М. Достоевского.

Популярность пришла после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». С тех пор об актрисе часто, в течение ряда лет писали глянцевые журналы. Так, в 2005 году заняла второе место в списке самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM в российской редакции.

Участвовала во множестве телевизионных проектов, например, в шоу «Две звезды» и «Цирк со звёздами» на Первом канале, в шоу «Танцы со звёздами» на украинском канале СТБ. Была ведущей телепрограммы «Форт Боярд» (канал «Россия») в 2006 году вместе с Екатериной Коноваловой и Леонидом Ярмольником (заменяли в 3-4 сезоне с Оксаной Фёдоровой в 2003—2004 году).

Личная жизнь 
20 июля 1993 года родился сын Арсений, который в 2006 году вместе со своей матерью снялся в фильме «Капитанские дети». Его отец — Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Узнав о беременности Елены, Дмитрий Рощин сделал ей предложение. Однако в ситуацию вмешалась Васильева, и свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником и отцом семерых детей, которых родила ему жена Любовь. Со своим сыном от Елены Кориковой Арсением бывший актёр не общается.

Первым официальным мужем Кориковой был писатель Дмитрий Липскеров. В браке с ним артистка прожила два года.

Отца Арсению заменил теперь уже бывший муж Кориковой Максим Осадчий, оператор и режиссёр видеоклипов. Арсений носит фамилию матери — Кориков.

Театральная деятельность

«Современник» 
 «Три товарища», по роману Э. М. Ремарка — Пат
 «Три сестры», по пьесе А. П. Чехова — Ирина
 «Анфиса», по пьесе Леонида Андреева — Ниночка
 «Бесы», по роману Ф. М. Достоевского — Даша Шатова

Театр киноактёра 
 «Сказки Старого Арбата», по пьесе Алексея Арбузова — Виктоша
 «Не будите спящую собаку», по пьесе Д. Б. Пристли — Фреда

«Содружество актёров Таганки» 
 «Чайка», по пьесе А. П. Чехова (реж. Сергей Соловьёв) — Нина Заречная.
 «Очаровательные рогоносцы»

«Театр «Миллениум»» 
 «Криминальный дуэт», по пьесе Виктора Мережко «Двое с большой дороги» (реж. Ольга Шведова)

Московский независимый театр 
 «Когда мужа нет дома» (реж. А. Любченко)
 «Женщины в поисках любви!»

Фильмография

Клипы

Как певица 
 Совместно с «Винтаж»: «Плохая девочка»

Как актриса 
 Маша Фёдорова: «Мама»
 Алина Гросу: «Лодочка»
 Валерий Леонтьев: «Вечная любовь»
 Дмитрий Маликов: «Золотой рассвет»
 гр. «Премьер-Министр»: «Восточная»
 Алла Пугачёва: «Позови меня с собой»
 Леонид Агутин: «Не унывай»
 Леонид Агутин: «Летний дождь»
 Антон Макарский, Сергей Ли и Арина Ли: «Мне не жаль» (OST «Бедная Настя»)
 Леонсия Эрденко: «Солнышко»
 Игорь Крутой: «Ты в моём сентябре»
 Павел Зибров: «Александра»
 Павел Зибров: «Единственная»
 Андрей Ковалёв: «Моя женщина»
 Иванушки International: «Тополиный пух»

Награды 
 1995 — приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» (за фильм «Барышня-крестьянка»)
 1995 — приз Санкт-Петербургского фестиваля российских молодёжных фильмов (за роль в фильме «Колечко золотое, букет из алых роз»)
 1996 — номинация на премию «Ника» (за фильм «Барышня-крестьянка»)
 1999 — приз фестиваля «Золотой Витязь» (за фильм «Му-му»)
 2003 — приз симпатий газеты «Комсомольская правда» «Премьера-2003» за роль в спектакле «Анфиса»
 2004 — победительница первого конкурса «Telenovelas Throphies» (Будапешт)
 2005 — премия «Лучшая актриса» за роль Анны Платоновой («Бедная Настя»)

Примечания

Ссылки 
 Страничка Елены Кориковой на сайте «Современника»
 

Выпускники ВГИКа
Ведущие «Форта Боярд»